Taurirt – miasto w Maroku, w Regionie Wschodnim
 Taurirt – prowincja w Maroku, w Regionie Wschodnim
 Taurirt – kasba koło Warzazatu w Maroku
 Taurirt – miejscowość w Algierii, w prowincji Al-Buwajra